Цукро́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Цукровий провулок — провулок у місті Київ.
 Цукровий провулок — провулок у місті Сміла Черкаської області.

Провулки